Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 138

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 150

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 135

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 136

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 137

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 10
 Поражений: 19
 Процент побед: 34.48
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 166

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сан-Франциско Джайентс
МЛБ в сезоне 1996